Olathe, città del Colorado
 Olathe, città del Kansas